Bernadette Zurbriggen (1956-), Zwitsers skiester
 Elia Zurbriggen (1990-), Zwitsers skiër
 Heidi Zurbriggen (1967-), Zwitsers skiester
 Matthias Zurbriggen (1856-1917), Zwitsers alpinist
 Pirmin Zurbriggen (1963-), Zwitsers skiër
 Silvan Zurbriggen (1981-), Zwitsers skiër
 Werner Zurbriggen (1931-1980), Zwitsers kunstschilder

Zwitserse achternaam